Die Guangzhou International Women’s Open 2015 waren ein Damentennisturnier der Kategorie International im Rahmen der WTA Tour 2015. Das Hartplatzturnier in Guangzhou fand vom 21. bis zum 26. September 2015 statt, parallel zu den Toray Pan Pacific Open in Tokio und den Korea Open in Seoul statt.

Titelverteidigerinnen waren Monica Niculescu im Einzel und die Paarung Chuang Chia-jung/Liang Chen im Doppel.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden sechs Plätze für die Teilnahme am Einzel-Hauptfeld.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Guangzhou